St. Jakob und Katharina-Kirche, Jakobus-und Katharina-Kirche oder St.-Jakobus-&-St.-Katharina-Kirche ist der Name von Kirchen und Kapellen, die dem Patrozinium des heiligen Jakob, in der Regel Jakobus des Älteren, oder des jüngeren Jakobus, dem Sohn des Alphäus, oder des Stammvaters Jakob sowie der heiligen Katharina unterstellt sind bzw. nach ihnen benannt sind. 

 St. Jakobus und Katharina, katholische Pfarrkirche in Königsfeld, Bayern, Deutschland
 St. Jakob und St. Katharina (Üchtelhausen), römisch-katholische Kuratiekirche in Üchtelhausen, Bayern, Deutschland
 St. Catherine & St. James' Church of Ireland,anglikanische Kirche in Dublin, Irland